Меб або Маб (англ. Mab):
  — королева фей в англійському фольклорі.
 Меб — супутник планети Уран, названий на честь королеви фей.
 МАБ — казахський вищий навчальний заклад в місті Алмати.